«Ма́льмё» () — шведский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан 24 февраля 1910 года. Один из самых титулованных клубов чемпионата Швеции. Вместе с «Гётеборгом» и АИКом входит в так называемую классическую «Большую тройку» шведского клубного футбола. Наивысшим достижением клуба на международной арене является выход в финал Кубка европейских чемпионов сезона 1978/79, в котором клуб потерпел поражение от английского «Ноттингем Форест» со счётом 0:1.

История

История создания 
Инициатива создать футбольный клуб с целью вовлечь в спорт молодых ребят в городе Мальмё возникла в 1905 году. Прародительницей «Мальмё» стала команда BK Idrott, присоединившаяся к футбольному союзу IFK Malmö, однако вскоре покинувшая его из-за разногласий между клубами. Поэтому 24 февраля 1910 года по решению собрания из 19 членов клуб BK Idrott был реорганизован в Мальмё, а первым президентом стал Вернер Мартенссон.

Кубок европейских чемпионов 1978/1979 
Выиграв в сезоне 1977 свой двенадцатый титул чемпионов Швеции, «Мальмё» получил право выступить в Кубке европейских чемпионов 1978/1979. В первых двух кругах «Мальмё» обыграл выступавший в чемпионате Франции «Монако» и советский «Динамо» Киев. В четвертьфинале шведский клуб сначала уступил на выезде польской «Висле» из Кракова со счётом 1:2, а затем дома разгромил её 4:1. В полуфинале «Мальмё» «прошёл» венскую «Аустрию», сыграв на выезде вничью 0:0 и выиграв дома 1:0. Финал проходил 30 мая 1979 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене в присутствии 57 500 зрителей. Из-за травм в матче не смогли участвовать ключевые игроки шведской команды Бу Ларссон и Рой Андерссон. В финале «Мальмё», в составе которого на поле не было ни одного легионера, уступил английскому клубу «Ноттингем Форест» со счётом 0:1, единственный гол забил Тревор Фрэнсис. Выход в финал Кубка европейских чемпионов стал крупнейшим достижением шведских клубов в этом турнире.

Состав «Мальмё» в финале: Ян Мёллер, Роланд Андерссон, Магнус Андерссон, Кент Йёнссон, Ингемар Эрландссон, Роберт Прюц, Стаффан Таппер (капитан; 36' Клес Мальмберг), Андерс Юнгберг, Торе Сервин, Томас Ханссон (82' Томас Андерссон), Ян-Улов Киннвалль; тренер Боб Хафтон.

Финансы 
С капиталом 84 400 000 шведских крон «Мальмё» является самым богатым футбольным клубом в Швеции по состоянию на 2014 год. Оборот в 2013 году, за исключением сделок с игроками, составлял 161 400 000 шведских крон. Самая дорогим трансфером в истории клуба, стала продажа Златана Ибрагимовича в «Аякс» в 2001 году. Сумма трансфера составила 7,8 млн евро(86.2 млн. шведских крон), что на тот момент являлось наибольшей суммой, которую получал шведский клуб за своего игрока.

Главными спонсорами «Мальмё» являются «Elitfönster AB», «Intersport», «Imtech», «JMS Mediasystem», Mercedes-Benz, «SOVA» и «Svenska Spel». Нынешним производителем экипировки клуба является Puma, они также являются спонсорами. Продукты «PUMA» продаются в сувенирном магазине клуба на Swedbank Stadion.

Дерби и ультрас 
Матчи «Мальмё» с клубом «Гётеборг» известны как Битва величайших чемпионов.

Ультрас-группы «Мальмё»: «REX Scania-2009», «Supras Malmo-2003». Друзьями считаются фанаты клуба «Богемиан».

Стадион 
Поначалу команда играла на стадионе . 2009 годах домашним стадионом был «Мальмё». С 2009 года проводит свои домашние матчи на новом, чисто футбольном стадионе «Сведбанк».

Достижения

Национальные 
Аллсвенскан
  Чемпион (22): 1943/44, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021
  Серебряный призёр (15): 1945/46, 1947/48, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964, 1968, 1969, 1976, 1978, 1980, 1983, 1996, 2002, 2019
Суперэттан
  Серебряный призёр (1): 2000

  Чемпион (1): 
Кубок Швеции
  Обладатель (15): , , , , , , , , , , , , , , 
  Финалист (6): , , , , 2017/18, 2019/20
Суперкубок Швеции
  Обладатель (2): , 
  Финалист (1):

Международные 
Кубок европейских чемпионов
  Финалист (1): 1978/79
Интерконтинентальный кубок
  Финалист (1): 1979

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках

Основной состав 
По состоянию на 12 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 

 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Швеции
ФК «Мальмё»
Спорт в Мальмё